Sway puede referirse a:

Lugares 
 Sway (Hampshire), un pueblo y una parroquia civil en New Forest en Inglaterra
 Estación de tren Sway, servicio al pueblo

Personas 
 Sway (músico) (nacido en 1983), cantante británico de hip hop y grime
 Sway Calloway (nacido en 1970), periodista estadounidense, rapero, presentador de MTV News y de radio
 Sway Clarke II, cantante y compositor canadiense
 Espen Lind (nacido en 1971), cantante noruego que utilizó el nombre artístico Sway
 Jose Penala, Jose "Sway" Penala, apareció en la temporada 5 de American Idol
 Susan Wayland (nacida en 1980), modelo alemana de glamour y látex apodada Sway

Arte, entretenimiento y medios

Baile 
 Sway (baile), una moción en el baile de salón
 Sway o schunkeln, movimiento de lado a lado en salas de cervezas y música

Música

Álbumes 
 Sway (álbum), de Blue October
 Sway (álbum de Whirr), de Whirr

Canciones 
 «¿Quién será?», o «Sway» en inglés, una canción de 1953 interpretada a los largo de los años por Pedro Infante, Dean Martin, Michael Bublé y muchos otros
 «Sway» (canción de Bic Runga), una canción de 1997 de Bic Runga, popularizada por la película American Pie
 «Sway» (canción de The Kooks), una canción de 2008 de The Kooks
 «Sway» (canción de The Rolling Stones), una canción de 1971 de The Rolling Stones
 «Sway» (canción de Danielle Bradbery), una canción de 2017 de Danielle Bradbery
 «Sway», una canción de Blue October, y la canción principal del álbum Sway
 «Sway», una canción de Coal Chamber
 «Sway», una canción de Spiritualized del álbum Lazer Guided Melodies
 «Sway», una canción de The Perishers del álbum Let There Be Morning
 «Sway», una canción de Paradise Lost del álbum Believe in Nothing
 «Sway...», una canción de Lostprophets del álbum Start Something
 «Sway With Me», Bill Haley & His Comets, 1958,  US Decca

Otras artes, entretenimiento y medios 
 Sway (libro), una novela para adultos jóvenes de 2014 de Kat Spears
 Sway (personaje), un personaje de Marvel
 Sway (película), una película japonesa de 2006
 Sway (videojuego), un videojuego de 2009 para iPhone OS

Informática
 Sway, gestor de ventanas para ambiente UNIX.
 Sway (aplicación de Office), una aplicación de presentación basada en la web de Microsoft.

Otros usos 
 Sway, uno de los grados de libertad lineales en ingeniería
 Sway, un término náutico para el movimiento lateral de un buque de un lado a otro
 Balanceo postural (en inglés: Postural sway), desplazamiento horizontal del centro de gravedad de la persona mientras está de pie (o tratando de pararse) aún
 Sway AS, un aerogenerador de 10 MW planificada
 Barra estabilizadora  (en inglés: Sway bar), una parte de una suspensión de automóvil
 USS Sway (AM-120), un dragaminas de la clase Auk